Giorgio Luraschi – archeologo, docente e storico del diritto romano italiano
 Katja Luraschi – ex pallavolista italiana
 Mario Luraschi – stuntman francese